C (o c) puede designar:

En los alfabetos 
 La letra latina C/c (nombre: ce; en plural: ces).
 La letra cirílica С/с.

En matemática 
 C; en el sistema hexadecimal y en otros sistemas con base mayor a doce, el equivalente al doce del sistema decimal.
 C; en la numeración romana, el equivalente al cien del sistema decimal.

En física 
 C, el símbolo del culombio, unidad de carga eléctrica en el Sistema Internacional de Unidades.
 °C, el símbolo del grado Celsius.
 c, la representación de la velocidad de la luz y, en general, de todas las ondas electromagnéticas.
 C, la representación de la capacidad eléctrica (capacidad de un condensador eléctrico).

En química y bioquímica 
 C, el símbolo del átomo de carbono en la tabla periódica de los elementos.
 C, el aminoácido cisteína.
 C, el nucleótido citosina, en genética.

En informática 
 C, un lenguaje de programación.
 C++, otro lenguaje de programación.
 C#, otro lenguaje de programación.
 Objective-C, otro lenguaje de programación.

En medios de transporte 
 La línea C del metro de Nueva York.

En otros ámbitos 
 c, el símbolo del prefijo centi del Sistema Internacional de Unidades, que indica un factor de 10−2 (o 1/100).
 C; en notación musical anglosajona, la nota musical do.
 ©; en derecho, el símbolo de los derechos de autor (copyright, en inglés).
 El Canal C:, desaparecido canal español de televisión.
 La vitamina C, una vitamina hidrosoluble.

Enlaces externos